Чемпионат Франции по футболу 1954/1955 — 17-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Реймс» стал чемпионом Франции в 3-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 1052 гола.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 10 голов 
 «Ницца» — «Лион»  — 7:3
 Самая крупная победа в гостях: 5 голов 
 «Рубе-Туркуэн» — «Труа»  — 1:6
 Самая крупная победа дома:  7 голов 
 «ФК Нанси» — «Мец»  — 7:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1954/1955
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1954 году
Спорт во Франции в 1955 году